Eine Fischerhütte ist ein am Wasser gelegenes Äquivalent zur Jagdhütte.

Fischerhütte ist der Name von:

 Fischerhütte (Schutzhütte), Schutzhütte auf dem Schneeberg (Rax-Schneeberg-Gruppe) in den Alpen, Österreich
 Fischerhütte, Ortslage von Steenfeld, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Fischerhütte, Fähre und Fähranleger über den Nord-Ostsee-Kanal zwischen Steenfeld und Offenbüttel, Schleswig-Holstein, Deutschland
 Alte Fischerhütte, traditionsreiche Gaststätte am Berliner Schlachtensee